La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2004-2005 (abbreviata in Prva liga FBiH 2004-2005) è stata la quinta edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2005-2006.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2004-2005
 Prva liga Republike Srpske 2004-2005
 Kup Bosne i Hercegovine 2004-2005

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Sito della Federazione FBiH
 sportsport.ba

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine